Tomassetti – cognome italiano
Cleonice Tomassetti – patriota italiana
Daniele Tomassetti – pallavolista italiano
Giancarlo Tomassetti – regista televisivo italiano
Giuseppe Tomassetti – storico italiano
Vittorio Tomassetti – vescovo cattolico italiano